Bell House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bell House (Alabama), NRHP-Nr. 99000150
 Bell House (Craighead County, Arkansas), NRHP-Nr. 76000398
 Bell House (White County, Arkansas), NRHP-Nr. 91001201
 Bell House (Mississippi), NRHP-Nr. 92001480
 Bell House (Ohio), NRHP-Nr. 79003856
 Bell House (Virginia), NRHP-Nr. 87000692